Montello steht für:

 Montello, Gemeinde in Italien
 Montello – Colli Asolani, DOC-Weinbaugebiet in Italien
 Montello Rosso, italienischer DOCG-Rotwein
 Montello (Hartkäse), italienischer Hartkäse
 Montello (Hügel), 371 m hoher Hügel in der Provinz Treviso 
 Montello (Wisconsin), Kleinstadt im Marquette County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Montello (Town), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Montello ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Montello (* 1992), italienischer Biathlet
 Josué Montello (1917–2006), brasilianischer Journalist, Theaterwissenschaftler und Schriftsteller